1984 kan henvise til:
 1984 – det 1984. år efter Kristi fødsel
 1984 f.Kr. – det 1984. år før Kristi fødsel
 1984 (tal) – tallet et tusind ni hundrede fireogfirs

 1984 (roman) – en roman fra 1949 af George Orwell (originaltitel Nineteen Eighty-Four)
 1984 (amerikansk tv-program), en tv-film fra 1953 baseret på Orwells roman
 Nineteen Eighty-Four (britisk tv-program), en tv-film af 1954 fra BBC baseret på romanen
 1984 (film fra 1956), en filmatisering fra 1956
 1984 (film fra 1984), en filmatisering fra 1984
 1984 (opera), en opera fra 2005 baseret på romanen komponeret af Lorin Maazel

Musik 
 1984 (Yusef Lateef-album) - et album fra 1965
 "1984" - en sang af Spirit fra 1969
 "1984" (David Bowie-sang) - en sang af David Bowie fra 1974
 1984 (Anthony Phillips-album) - et album fra 1981
 1984 (Rick Wakeman-album) - et album fra 1981
 1984 (For the Love of Big Brother) - et soundtrack af Eurythmics til filmen Nineteen Eighty-Four, 1984
 1984 (Van Halen-album) - album fra 1984
 1984 (Praxis-album) - et album fra 1997
 1984 (EP) - en EP af Ryan Adams, 2014

Andet 
 1984.dk – et website, hvis titel er inspireret af Orwells roman
 1984 (reklame) - en reklame for Apple Macintosh